John Atkinson Hobson (1858–1940), un économiste et journaliste britannique.
John Gardiner Sumner Hobson (1912–1967), un homme politique britannique.